Larisch ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Larisch (1810–1880), österreichischer Industrieller
 Emanuel Larisch (1906–1944), deutscher Politiker
 Heinrich Larisch von Moennich (1850–1918), österreichischer Industrieller und Politiker
 Heribert von Larisch (1894–1972), deutscher Generalleutnant im Zweiten Weltkrieg
 Hermann Larisch (1885–1975), österreichischer Industrieller
 Hertha Larisch-Ramsauer (1897–1972), österreichische Schriftkünstlerin, Buchgestalterin, Gebrauchsgrafikerin und Hochschullehrerin

 Joseph von Larisch (1777–1841), preußischer Generalmajor, Besitzer der Herrschaft Bielau
 Karen Larisch (* 1969), deutsche Politikerin (Die Linke)
 Karl von Larisch (1824–1903), preußischer General der Kavallerie
 Maria Overbeck-Larisch (* 1947), deutsche Mathematikerin, Hochschullehrerin und  Hochschulpräsidentin
 Marie Louise von Larisch-Wallersee (1858–1940), deutsch-österreichische Adlige und Hofdame
 Paul Larisch (1870–1934), deutscher Kürschnermeister und Fachautor der Pelzbranche
 Peter Larisch (* 1950), deutscher Handballspieler
 Rudolf von Larisch (1856–1934), österreichischer Schriftkünstler
 Walter Larisch (* 1937), deutscher Fußballspieler
 Wilhelm Christian von Larisch (1743–1823), deutscher Generalleutnant 

Larisch steht für:
 Larisch (Adelsgeschlecht), oberschlesisches Adelsgeschlecht

Siehe auch:
 Larisch-Stickerei, ein Stickmuster